Plusieurs villes possèdent une place de la Gare :

Belgique 
 Place de la Gare à Bruges
 Place de la Gare à Bruxelles
 Place de la Gare à Mons

France 
 Place de la Gare à Chambéry
 Place de la Gare à Colmar
 Place de la Gare à Courbevoie
 Place de la Gare à Dunkerque
 Place de la Gare à Garches
 Place de la Gare à Grenoble
 Place de la Gare à Lille
 Place de la Gare à Metz, devenue la place du Roi-George
 Place de la Gare à la limite de Villemomble et Le Raincy 
 Place de la Gare à Strasbourg
 Place de la Gare-de-l'État à Nantes

Pays-Bas 
 Place de la Gare à Amsterdam
  à Bois-le-Duc
 Place de la Gare à Rotterdam

Notes et références

Voir aussi 
 Parvis de gare

Gare Place
Place